Nationalmuseum für Anthropologie steht für folgende Museen:

 Museu Nacional de Antropologia (Angola) in Luanda, Angola
 Nationalmuseum für Anthropologie (Mexiko) in Mexiko-Stadt, Mexiko
 Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú in Lima, Peru

Siehe auch:
 Instituto Nacional de Antropología e Historia, Nationalinstitut für Anthropologie und Geschichte in Mexiko